En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 771.

Anciennes routes nationales 
La route départementale 771 correspond à :
 l'ex-RN 171 dans la Mayenne, en Maine-et-Loire et dans la Loire-Atlantique

Autres routes 
 Dans le Puy-de-Dôme, la route départementale 771 est située à Clermont-Ferrand.

Voir aussi 
 Routes départementales de France
 Routes de la Loire-Atlantique
 Routes de Maine-et-Loire
 Routes de la Mayenne
 Routes du Puy-de-Dôme

771